Dalmatinska nogometna zona (također i kao Dalmatinska nogometna liga) je bila jedna od četiri zone Prvenstva Hrvatske, te liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1967./68.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Zadar".

Ljestvica 

 klub iz Bosne i Hercegovine: Troglav Livno 
 Zadar je igrao kvalifikacije za ulazak u Drugu saveznu ligu - Zapad s pobjednicima ostalih hrvatskih zona.

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Poveznice  
 Druga savezna liga 1967./68. 
 Riječko-pulska zona 1967./68. 
 Slavonska zona 1967./68. 
 Zagrebačka zona 1967./68. 
 Prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza 1967./68.
 Prvenstvo Šibenskog nogometnog podsaveza 1967./68.

Izvori 
 Jurica Gizdić: HNK Sloga : 90 godina nogometa u Mravincima : 1925. – 2015., Mravince, 2015., , str. 45-47  
 Jurica Gizdić: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014.,  
 Jurica Gizdić: NK Orkan : 90 godina nogometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2008., , str. 77-80 
 Jurica Gizdić: HNK Trogir : 95 godina nogometa u Trogiru, Trogir, 2007., , str. 89-91  
 Jurica Gizdić, Anđelo Raffanelli: Vječni Zmaj pod Biokovom, Makarska, 2007., , str. 77-78 
 Jurica Gizdić: Počelo je prije osam desetljeća, Kaštel Gomilica, 2004., , str. 67-69 
  

1967-68
1967-68
Dalmacija